Mihalcea ist der Familienname folgender Personen:
 Dragos Mihalcea (* 1977), rumänischer Tänzer
 Dumitru Adrian Mihalcea (* 1976), rumänischer Fußballspieler
 Gabriela Mihalcea (* 1964), rumänische Leichtathletin
 Vlad Mihalcea (* 1998), rumänischer Fußballspieler